Smogorzewo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim, w gminie Lubraniec 
 Smogorzewo – wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Łabiszyn
 Smogorzewo – wieś w województwie wielkopolskim, w ppowiecie gostyńskim, w gminie Piaski

Zobacz też 
 Smogorzewo Pańskie
 Smogorzewo Włościańskie